NGC 1824 (другие обозначения — ESO 119-36, AM 0506-594, IRAS05061-5947, PGC 16761) — галактика, относящаяся к магеллановым спиральным галактикам в созвездии Золотая Рыба. 

Это одна из крупнейших представителей галактик с единственным спиральным рукавом. 

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 1824 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1824 в группу также входят NGC 1672, NGC 1688, NGC 1703, ESO 85-14, ESO 85-30, ESO 118-34, ESO 158-3 и ESO 119-16.

Примечания 

1824
Золотая Рыба (созвездие)